Frechen steht für

 Frechen, eine Stadt im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Frechen ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Frechen (* 1956), deutsche Politikerin (SPD)
 Hermann Spieß von Frechen († 1618), Domherr in Münster 
 Josef Frechen (1906–1989), deutscher Petrologe und Geologe
 Stefan Frechen (1936–2019), deutscher Politiker (SPD)